Лигун (Лігун) — українське прізвище. Жіноча форма — Лигун.

Відомі носії 
 Лігун Анатолій Олександрович (1947-2008) — український математик. Доктор фізико-математичних наук (1986).
 Лигун Андрій Федорович (1961—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки